Джо́шуа Бре́ндан Дэ́вид (Джош) Мадже́ннис (; 15 августа 1990, Бангор, Северная Ирландия) — североирландский футболист, нападающий клуба «Уиган Атлетик» и сборной Северной Ирландии. Участник чемпионата Европы 2016 года. До 2009 года выступал на позиции вратаря.

Клубная карьера 
Мадженнис начал карьеру, выступая на родине за молодёжные команды клубов «Брайансбур Рейнджерс», «Лисберн Дистиллери» и «Гленторан». В 2007 году он попал в футбольную академию уэльского клуба «Кардифф Сити». 8 августа 2009 года в матче против «Сканторп Юнайтед» Джош дебютировал в Чемпионшипе. 26 августа в поединке Кубка лиги против «Бристоль Роверс» он забил свой первый гол за «Кардифф». В том же году на правах аренды Мадженнис перешёл в английский «Гримсби Таун». 17 октября в матче против «Рочдейла» он дебютировал в Второй английской лиге.

Летом 2010 года Джош перешёл в шотландский «Абердин». 14 августа в матче против «Гамильтон Академикал» он дебютировал в шотландской Премьер лиге. 19 февраля 2011 года в поединке против «Килмарнока» Мадженнис забил свой первый гол за «Абердин». В 2014 году Джош на правах аренды перешёл в «Сент-Миррен». 1 января 2014 года в матче против «Данди Юнайтед» он дебютировал за новый клуб.

Летом того же года Мадженнис присоединился к «Килмарноку». 9 августа в матче против «Данди» он дебютировал за новый клуб. 16 августа в поединке против «Росс Каунти» Джош забил свой первый гол за «Килмарнок».

Летом 2016 года Мадженнис перешёл в «Чарльтон Атлетик», подписав двухлетний контракт с клубом. 13 августа в матче против «Нортгемптон Таун» он дебютировал за новую команду. 10 сентября в поединке против «Флитвуд Таун» Джош забил свой первый гол за «Чарльтон Атлетик». 2 января 2017 года в матче против «Бристоль Роверс» он сделал хет-трик.

30 июля 2018 года Мадженнис перешёл в «Болтон Уондерерс». 4 августа 2018 года нападающий забил свой первый гол за «Болтон» в матче против «Вест Бромвича».

Карьера в сборной 
26 мая 2010 года в товарищеском матче против сборной Турции Мадженнис дебютировал за сборную Северной Ирландии. 8 октября 2015 года в отборочном матче чемпионата Европы против сборной Греции Джош забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2016 года Мадженнис принял участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против Украины, Германии и Уэльса.

1 сентября 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Сан-Марино Мадженнис сделал «дубль».

Голы за сборную Северной Ирландии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте IrishFA.com

Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Гримсби Таун»
Игроки ФК «Сент-Миррен»
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»